Garegin Nzhdehtorget (armeniska: Գարեգին Նժդեհի Հրապարակ) är en tunnelbanestation på Jerevans tunnelbana i Jerevan i Armenien. Den ligger i distriktet Shengavit.

Tunnelbanestation Garegin Nzhdehtorget öppnades den 4 januari 1987 som Spandaryantorgets tunnelbanestation och döptes om till Garegin Nzhdehtorget efter den armeniske frihetshjälten Garegin Nzhdeh (1886–1955), eller Garegin Ter-Haroutiunian.

Bildgalleri

Källor 
Denna artikel är baserad på artikeln Garegin Nzhdeh Square (Yerevan Metro) på engelskspråkiga Wikipedia.

Jerevans tunnelbana